Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1959 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 31 januari en 1 februari 1959 op de ijsbaan Nya Ullevi te Göteborg. Er namen 36 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Oleg Gontsjarenko, die de Europese titel in 1959 te Eskilstuna had veroverd. De Noor Knut Johannesen, veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1959
Langebaanschaatsen in 1959
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen